Ptolemaios kan syfta på:

 Ptolemaios (namn) – grekiskt namn
 Ptolemaios Somatophylax (död 334 f.Kr.), grekisk general
 Klaudios Ptolemaios (90–170), grekisk astronom, geograf och matematiker verksam i Egypten

Kungar i det ptolemaiska riket
 Ptolemaios I Soter, en av Alexander den stores närmaste män som efter dennes död grep makten i Egypten
 Ptolemaios II Filadelfos
 Ptolemaios III Euergetes
 Ptolemaios IV Filopator
 Ptolemaios V Epifanes
 Ptolemaios VI Filometor
 Ptolemaios VII
 Ptolemaios VIII Euergetes
 Ptolemaios IX
 Ptolemaios X
 Ptolemaios XI
 Ptolemaios XII
 Ptolemaios XIII Filopator Filadelfos
 Ptolemaios XIV
 Ptolemaios XV
 Ptolemaios Keuranos

Se även
 Ptolemeiska dynastin
 Tolomeo, opera av Händel